Сергей Викторович Лобанов:
 Лобанов, Сергей Викторович (1870—1930) — русский ученый-медик.
 Лобанов, Сергей Викторович (род. 1984) — российский футболист.